Паван ()  —  город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Мукури. Находится в составе крупной городской агломерации . Входит в экономико-статистический  микрорегион Теофилу-Отони. Население составляет 19 049 человек на 2006 год. Занимает площадь 599,369 км². Плотность населения — 7,4 чел./км².

История 
Город основан 1 марта 1963 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 21.225.001,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.271,93 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,667 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс